Александр Александрович Савченков () — российский хоккеист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2002). Тренер.

Биография 
Воспитанник школы «Крылья Советов» Москва. В чемпионате России играл за клубы «Крылья Советов» (1991/92 — 1994/95, 1996/97 — 1998/99, «Динамо» Москва (1999/2000 — 2004/05), «Металлург» Магнитогорск (2004/05 — 2005/06), «Витязь» Чехов (2006/07).

В сезоне 1994/95 играл в составе «Крыльев Советов» против команд IHL.

В сезоне 1995/96 выступал за североамериканские команды  (ECHL),  (ECHL), «Юта Гриззлис» (IHL).

Окончил РГУФК (1990—1994), Высшую школу тренеров на базе НГУФКСиЗ имени Лесгафта по специализации «Теория и методика подготовки хоккеистов высокой квалификации».

Карьеру игрока завершил в сезоне 2007/08 в «Крыльях Советов» в высшей лиге, со следующего сезона стал работать в команде тренером, был исполняющим обязанности главного тренера, главным тренером. С 6 декабря 2010 по 4 октября 2013 года — главный тренер «Динамо» Тверь/Балашиха. Входил в тренерские штабы Алексея Кудашова в «Атланте» Мытищи (2013/14 — 2014/15), «Локомотиве» Ярославль (2015—1017). Тренер олимпийской сборной России (2018, Кубок «Алроса»). Главный тренер «СКА-1946» и юношеской сборной России до 16 лет (2018/19). Тренер сборной России в штабе Кудашова (2019—2020). Тренер подольского «Витязя» в сезонах 2019/20 — 2020/21. Перед сезоном 2021/22 вошёл в штаб Кудашова в «Динамо» Москва.

Достижения 
 Серебряный призер чемпионата мира (2002).
 Чемпион России (2002).
 Бронзовый призер чемпионата России (2006).

Примечания

Ссылки 
 https://r-hockey.ru/people/player/583-001-0000660-6/
 https://forchecking.ru/player.php?id=3154
 https://dynamo-history.ru/person/players/cart/s/savchenkov/

Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Заслуженные мастера спорта России
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки «Таллахасси Тайгер Шаркс»
Игроки «Юта Гриззлис»
Игроки «Джонстаун Чифс»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки МХК «Динамо»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Витязь»
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Крылья Советов»
Тренеры ХК «Динамо» Балашиха
Тренеры ХК «СКА-1946»
 Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма